Landkreis Vulkaneifel, een district (Landkreis) in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts.
Vulkaan-Eifel, een vulkanisch landschap in en rond hetzelfde district.
Dreieck Vulkaneifel, een verkeersknooppunt in dezelfde regio.